Negoiești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Negoiești (Bacău), ein Dorf im Kreis Bacău
 Negoiești (Dolj), ein Dorf im Kreis Dolj
 Negoiești (Gorj), ein Dorf im Kreis Gorj
 Negoiești (Prahova), ein Dorf im Kreis Prahova